Њутаун има више значења:
 Њутаун (округ Скулкил, Пенсилванија), је насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Пенсилванија
 Њутаун (Индијана), је град у америчкој савезној држави Индијана
 Њутаун (Конектикат), је град у америчкој савезној држави Конектикат
 Њутаун (Мисури), је град у америчкој савезној држави Мисури
 Њутаун (Охајо), је град у америчкој савезној држави Охајо
 Њутаун (округ Бакс, Пенсилванија), је град у америчкој савезној држави Пенсилванија
 Њутаун (Јоханезбург)